Le biffin est un terme familier pour désigner :
 un chiffonnier, terme utilisé notamment au Marché aux puces de Saint-Ouen ;
 (dans le même sens que chiffonnier) une personne en situation de précarité qui cherche de petits objets usagés, puis les revend pour augmenter ses faibles revenus.
 un fantassin et, plus généralement, pour les membres des autres armées, un militaire de l'Armée de terre.

Biffin est aussi le surnom de l'ébéniste anarchiste Henri Cler.

Références